— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Камогава, Исуми и посёлки Отаки, Ондзюку.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается гортензия.

Города-побратимы 
  Ниситокё, Япония  
  Натикацуура, Япония  
  Кацуура, Япония

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Тиба